Sânmihaiu se poate referi la:
Sânmihaiu Almașului, județul Sălaj;
Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud;
Sânmihaiu German, județul Timiș;
Sânmihaiu Român, județul Timiș
Sânmihai de Pădure, județul Mureș;
Sânmihaiu Unguresc, azi Mihăiești, Cluj;
Sânmihaiu de Sus și Sânmihaiu de Jos, azi Mihai Viteazu, Cluj;
Cic-Sânmihaiu, azi Mihăileni, Harghita.